Namasté est un mot translittéré du sanskrit et communément employé pour saluer, pour dire bonjour et au revoir en Inde et au Népal.

Œuvres 
 1965 : Namasté, roman de  Marcel Cabon ;
 2009 : Namaste (Namaste), neuvième épisode de la saison 5 de la série Lost : Les Disparus ;
 2016 : Namasté (Tattoo You), premier épisode de la saison 2 de la série Younger ;
 2020 : Namaste (Namaste), quatrième épisode de la saison 5 de la série Better Call Saul.